Ка́ра Ив Тейтц (; 11 мая 1981, Нью-Йорк, США) — американская актриса и комедиантка.

Биография 
Кара Ив Тейтц родилась 11 мая 1981 года в Нью-Йорке (США).

Окончила «Tisch School of the Arts».

Карьера 
Кара начала свою кинокарьеру в начале 2000-х годов. 

Наиболее известна ролями в популярных комедийных телесериалах, включая роли Миллисент из «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2007) и морской свинки № 1 из «Волшебников из Вэйверли Плэйс» (2008).

Ссылки 
 

Комики США
Женщины-комедианты
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета